Самуил Маркович Перевозников (Семён Маркович Перов) (1904—1941) — советский разведчик, резидент в Шанхае.

Биография 
Родился в семье равина, получил среднее образование. В 1905—1916 жил с родителями в местечке Росице Полоцкого уезда Витебской губернии. В 1916 переехал в Витебск для поступления в среднее учебное заведение, подрабатывал репетиторством. В январе 1919 уехал в Двинск на заработки, учился там в единой трудовой школе 2-й ступени. В 1920 после захвата Двинска польскими войсками оказался за границей. В том же году окончил школу.

В 1922 переехал в Веймарскую республику для получения высшего образования. 1 июля 1924 вступил в КПГ, с того же года ответственный секретарь исполкома Союза советских студентов. С конца 1924 до осени 1925 организатор производственных ячеек в двух районах Берлина, был членом бюро Берлинских студенческих коммунистических фракций. В 1925—1926 член ЦК Союза коммунистических студентов Германии. Во время учёбы активно участвовал в молодёжном коммунистическом и профсоюзном движении в Веймарской республике. Учился в Коммерческом институте Берлина, который окончил в 1926 по специальности «Кооперация и банковское дело».

В октябре 1926 С. М. Перевозников вернулся в СССР для прохождения службы в РККА. С 1926 член РКП(б). Находился на руководящей работе в Профинтерне. С 1933 в ИНО ОГПУ. В течение пяти лет был нелегальным резидентом «особой группы Серебрянского» в Шанхае. Занимался проблемами поставок в Республиканскую Испанию. В 1939 отозван в СССР и непродолжительное время работал в центральном аппарате (ГУГБ).

2 сентября 1939 арестован. На следствии показал, что «к сотрудничеству с английской разведкой» его привлёк Я. И. Серебрянский. 7 июля 1941 по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации приговорён ВКВС СССР к высшей мере наказания. 28 июля 1941 расстрелян. 29 декабря 1967 приговор отменён ВКВС СССР и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Семья 
Жена — Инна Натановна Беленькая, сестра жены Я. И. Серебрянского, работала в Испании в период гражданской войны, покончила жизнь самоубийством.

Адрес 
 Москва, улица Станиславского, дом 2-а, квартира 10.

Литература 
 Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Всё о внешней разведке. — : Изд-во «Олимп» : Изд-во «АСТ», 2002. — 637 с. : ил. ; — 5000 экз. — ISBN 5-8195-0577-8, 5-17-.
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. — : Яуза — Эксмо, 2005.
 Судоплатов (Каганов) А. А. Тайная жизнь генерала Судоплатова: правда и вымыслы о моём отце: Книга 2. — : Современник: Олма-Пресс, 1998. — 556 с: ил. — (Серия «Досье»). — ISBN 5-270-01282-0.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Похищение генерала Кутепова

Персоналии по алфавиту
Участники гражданской войны в Испании (сторона республиканцев)
Разведчики СССР